Gannett oder Gannet hat verschiedene Bedeutungen:
 Gannett Peak, der höchste Punkt in Wyoming
 Gannett (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Gannet (Ölfeld) in der Nordsee
 Fairey Gannet, ein britisches Kampfflugzeug
 Gannett Company, Inc., ein US-amerikanischer Medienkonzern
 Gannet ist die englische Bezeichnung für den Basstölpel

Gannett ist der Familienname folgender Personen:
 Barzillai Gannett (1764–1832), US-amerikanischer Politiker
 Frank E. Gannett (1876–1957), Gründer des Gannett-Medienkonzerns
 Henry Gannett (1846–1914), US-amerikanischer Kartograph und 1888 Gründungsmitglied der National Geographic Society
 Samuel S. Gannett (1861–1939), US-amerikanischer Geograph und 1888 Gründungsmitglied der National Geographic Society
Siehe auch:
 Wild Gannet (Reefer)